Division I i ishockey 1966/1967 var den 23:e säsongen med Division I som högsta serie inom ishockeyn i Sverige. Serien bestod av sexton lag indelade i två grupper, som båda spelades i 21 omgångar. Det betydde att alla lag möttes tre gånger. De fyra lag som placerade sig högst i respektive grupp gick vidare till slutspel om titeln svenska mästare. De två sämst placerade lagen i varje grupp flyttades ner till Division II.

Brynäs IF blev svenska mästare efter att ha besegrat Västra Frölunda IF i finalen. Södra gruppen vanns klart av Södertälje före Brynäs (Gävle). Västra Frölunda och Djurgården kvalificerade sig också för SM-slutspelet, medan Örebro och Avesta flyttades ner till division II. I den norra gruppen segrade Modo (Örnsköldsvik) ett poäng före nykomlingen Mora. Även Umeå och Leksand kvalificerade sig till SM, medan Skellefteå och Clemensnäs (också Skellefteå) flyttades ner. Inför säsongen hade Wifsta/Östrand-Fagerviks IF bytt namn till Timrå IK.

Division I Norra

Division I Södra

Svenska mästerskapet
Turnering avgjordes genom att lagen möttes två gånger. Vid lika poäng spelades en omspelsmatch då målskillnaden inte räknades. Brynäs tog sitt tredje SM-guld och för andra året i rad mötte man Frölunda i finalen.

Matchträd

Kvartsfinaler 
10 februari: Modo AIK–Djurgårdens IF 3–4
10 februari: Södertälje SK–Leksands IF 5–3
10 februari: Brynäs IF–IFK Umeå 4–2
10 februari: Mora IK–Västra Frölunda IF 2–8
12 februari: Djurgårdens IF–Modo AIK 3–6
12 februari: Leksands IF–Södertälje SK 2–4
12 februari: IFK Umeå–Brynäs IF 2–4
12 februari: Västra Frölunda IF–Mora IK 7–4
14 februari: Modo AIK–Djurgårdens IF 3–2

Semifinaler
17 februari: Modo AIK–Brynäs IF 4–6
17 februari: Södertälje SK–Västra Frölunda IF 5–2
19 februari: Brynäs IF–Modo AIK 6–5
19 februari: Västra Frölunda IF–Södertälje SK 3–0
21 februari: Södertälje SK–Västra Frölunda IF 2–4

Spel om tredje pris
24 februari: Södertälje SK–Modo AIK 9–1
26 februari: Modo AIK–Södertälje SK 4–7

Final
24 februari: Brynäs IF–Västra Frölunda IF 8–4
26 februari: Västra Frölunda IF–Brynäs IF 1–6

Svenska mästarna

Se även
 Division II i ishockey 1966/1967
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1967

Källor

1966/1967
Ishockeysäsongen 1966/1967
Sport i Sverige 1966
Sport i Sverige 1967